HMS Vengeance - porta-aviões da marinha britânica, posteriormente vendido ao Brasil e rebatizado como NAeL Minas Gerais (A-11)
WWE Vengeance - evento anual da WWE

Desambiguação